

Entreprises 
 Panhard & Levassor, constructeur automobile français dont le nom provient des fondateurs René Panhard (1841-1908) et Émile Levassor (1843-1897).
Panhard Defense (anciennement Panhard general defense.) est une entreprise française spécialisée dans les véhicules militaires. Elle appartient au groupe AB Volvo depuis 2012.

Patronymes 

 René Panhard (1841-1908), ingénieur en mécanique français, cofondateur de l'industrie automobile Panhard en 1889.
 Paul Panhard (1881-1969), directeur général de Panhard, de 1915 à 1965, neveu de René.
 Jean Panhard (1913-2014), industriel, fils de Paul.

Homonymie